

Nieuwland, village de la commune de Noardeast-Fryslân, en Frise
 Nieuwland, village appartenant au village-jumeau de Nieuw- en Sint Joosland, commune de Middelbourg en Zélande
 Nieuwland, hameau de la commune de Schiedam, anciennement chef-lieu de la commune de Nieuwland, Kortland en 's-Graveland, en Hollande-Méridionale
 Nieuwland, hameau de la commune de L'Écluse, en Zélande
 Nieuwland, village de la commune de Vijfheerenlanden et ancienne commune de la Hollande-Méridionale

Voir aussi 
 L'ancienne commune néerlandaise de Nieuwland, Kortland en 's-Graveland
 Kampensnieuwland, hameau et ancienne commune de l'île de Beveland-du-Nord en Zélande
 La page d'homonymie Nieuwlande